Extra:

 — сверх меры, чересчур.

 Extra Flugzeugbau — разработчик и производитель лёгких спортивных самолётов.
 Extra EA-300 — спортивный самолёт, моноплан.

Экстра:

 «Экстра» — помол соли, наиболее мелкий из поступающих в продажу.

См. также 
 Экстра М

Примечания